geografie
Canada:
Montebello (Quebec)

Colombia:
Montebello (Antioquia)

Italië:
Montebello Vicentino, afgekort Montebello

Verenigde Staten:
Montebello (Californië)
Montebello (New York)

andere betekenissen
Montebello (geslacht), een geslacht van spinnen
Montebello (metrostation), een metrostation in de stad Rijsel
Montebello (metrostation Oslo), een metrostation in de stad Oslo